Алекса́ндр Медве́дев: 
 Медведев, Александр Алексеевич — генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева.
 Медведев, Александр Ардалионович (1858—1915) — русский военный педагог, генерал-лейтенант.
  (1927—2010) — советский и российский либреттист.
 
 Медведев, Александр Дмитриевич (1945—2012) — русский поэт, лауреат литературной премии им. Решетова.
 Медведев, Александр Егорович (1911—1986) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.
 
 Медведев, Александр Михайлович (род. 1955) — российский предприниматель, генеральный директор компании «Мурманское морское пароходство».
 Медведев, Александр Никифорович (1923—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Медведев, Александр Николаевич (1918—1984) — военный лётчик, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.
 
 Медведев, Александр Петрович (1905—1965) — народный комиссар внутренних дел Дагестанской АССР.
 
 Медведев, Александр Филиппович (1916—1984) — советский археолог, специалист по средневековому оружию.
 Медведев, Александр Юрьевич (род. 1979) — российский хоккеист.